Aller – comune delle Asturie in Spagna
Aller – comune del Somerset in Inghilterra
Aller – fiume della Germania